Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2012-2013 è il ventiduesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il campionato della Calabria, gestito dal Comitato Regionale Calabria; è costituito da un girone all'italiana, che ospita 16 squadre.

Squadre partecipanti 

 F.C. Calcio Acri, Acri (CS)
 A.S.D. Bocale Calcio 1983, Reggio Calabria
 A.P.D. Brancaleone, Brancaleone (RC)
 U.S. Castrovillari Calcio, Castrovillari (CS)
 A.P.D. Catona Calcio, Reggio Calabria
 F.C. Guardavalle A.S.D., Guardavalle (CZ)
 U.S.D. Isola Capo Rizzuto, Isola di Capo Rizzuto (KR)
 L.C. Nuova Gioiese, Gioia Tauro (RC)
 U.S. Paolana, Paola (CS)

 Polisportiva San Lucido, San Lucido (CS)
 A.S.D. S.S. Rende, Rende (CS)
 A.S. Roccella, Roccella Ionica (RC)
 A.S. Sersale 1975, Sersale (CZ)
 A.S.D. Siderno 1911, Siderno (RC)
 A.S.D. Silana 1947, San Giovanni in Fiore (CS)
 A.S.D. Soverato Virtus, Soverato (CZ)

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2013-2014
      Ammessa ai play-off nazionali e poi ripescata in Serie D 2013-2014.
      Retrocessa in Promozione Calabria 2013-2014 dopo i play-out.
      Retrocesse in Promozione Calabria 2013-2014 direttamente.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Verdetti 
  Nuova Gioiese promossa in Serie D 2013-2014
  Rende ripescata in Serie D 2013-2014.
  Siderno, Brancaleone, e Silana retrocesse in Promozione Calabria 2013-2014.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calabria